Хожде́ние по кана́ту — наиболее распространённая разновидность цирковой эквилибристики. Эквилибристы могут пересекать на канате водопады и пропасти (в XIX веке этим прославился Шарль Блонден), а могут ездить по канату на велосипеде, иногда на весьма значительные дистанции (мировой рекорд принадлежит американцу по имени Ник Валленда).

Разновидности 
 Натянутый канат, жестко натянутый трос, обычно около 1 см в диаметре. Часто используются дополнительные предметы для нахождения баланса (зонтик, веер, шест и т. п.). Как правило, выступления на натянутом канате включают в себя акробатику или жонглирование.
 Высокий канат, то же самое, только трос натянут на высоте более пяти метров. Разновидность «небесное хождение», когда длинный трос натянут между высотными зданиями, скальными вершинами и т. п. Часто прохождение используется, как промоакция к предстоящему выступлению цирка.
 Свободная проволока, обычно тонкая проволока или веревка (3-6 мм), натянутая свободно. Отличие от натянутого каната в том, что вместо того, чтобы держать центр тяжести тела над канатом, здесь артист должен ногами подводить свободную проволоку под свой центр тяжести.
 Хождение по ленте (slackline), вместо веревки используется натянутая стропа 2.5-6 см, по которой часто ходят босиком.

Известные канатоходцы 
 Рабадан Абакаров
 Владимир Волжанский
 Фёдор Фёдорович Молодцов
 Жан-Франсуа Блонден
 Филипп Пети
 Ник Валленда

См. также 
 

Локомоция
Эквилибристика
Цирковые профессии